Dit is een lijst van planetoïden 4301-4400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (4301) Boyden || 1966 PM || 7 augustus 1966 || Boyden Observatory
|-
| (4302) Markeev || 1968 HP || 22 april 1968 || T. M. Smirnova
|-
| (4303) Savitskij || 1973 SZ3 || 25 september 1973 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4304) Geichenko || 1973 SW4 || 27 september 1973 || L. I. Chernykh
|-
| (4305) Clapton || 1976 EC || 7 maart 1976 || Harvard Observatory
|-
| (4306) Dunaevskij || 1976 SZ5 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (4307) Cherepashchuk || 1976 UK2 || 26 oktober 1976 || T. M. Smirnova
|-
| (4308) Magarach || 1978 PL4 || 9 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (4309) Marvin || 1978 QC || 30 augustus 1978 || Harvard Observatory
|-
| (4310) Strömholm || 1978 RJ7 || 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (4311) Zguridi || 1978 SY6 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4312) Knacke || 1978 WW11 || 29 november 1978 || S. J. Bus, C. T. Kowal
|-
| (4313) Bouchet || 1979 HK1 || 21 april 1979 || H. Debehogne
|-
| (4314) Dervan || 1979 ML3 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (4315) Pronik || 1979 SL11 || 24 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4316) Babinkova || 1979 TZ1 || 14 oktober 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (4317) Garibaldi || 1980 DA1 || 19 februari 1980 || Z. Vávrová
|-
| (4318) Baťa || 1980 DE1 || 21 februari 1980 || Z. Vávrová
|-
| (4319) Jackierobinson || 1981 ER14 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4320) Jarosewich || 1981 EJ17 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4321) Zero || 1981 EH26 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4322) Billjackson || 1981 EE37 || 11 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4323) Hortulus || 1981 QN || 27 augustus 1981 || P. Wild
|-
| (4324) Bickel || 1981 YA1 || 24 december 1981 || L. G. Taff
|-
| (4325) Guest || 1982 HL || 18 april 1982 || E. Bowell
|-
| (4326) McNally || 1982 HS1 || 28 april 1982 || E. Bowell
|-
| (4327) Ries || 1982 KB1 || 24 mei 1982 || C. S. Shoemaker
|-
| (4328) Valina || 1982 SQ2 || 18 september 1982 || H. Debehogne
|-
| (4329) Miró || 1982 SX2 || 22 september 1982 || L. G. Taff
|-
| (4330) Vivaldi || 1982 UJ3 || 19 oktober 1982 || F. Börngen
|-
| (4331) Hubbard || 1983 HC || 18 april 1983 || N. G. Thomas
|-
| (4332) Milton || 1983 RC || 5 september 1983 || C. S. Shoemaker
|-
| (4333) Sinton || 1983 RO2 || 4 september 1983 || E. Bowell
|-
| (4334) Foo || 1983 RO3 || 2 september 1983 || H. Debehogne
|-
| (4335) Verona || 1983 VC7 || 1 november 1983 || Cavriana
|-
| (4336) Jasniewicz || 1984 QE1 || 31 augustus 1984 || B. A. Skiff
|-
| (4337) Arecibo || 1985 GB || 14 april 1985 || E. Bowell
|-
| (4338) Velez || 1985 PB1 || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (4339) Almamater || 1985 UK || 20 oktober 1985 || A. Mrkos
|-
| (4340) Dence || 1986 JZ || 4 mei 1986 || C. S. Shoemaker
|-
| (4341) Poseidon || 1987 KF || 29 mei 1987 || C. S. Shoemaker
|-
| (4342) Freud || 1987 QO9 || 21 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (4343) Tetsuya || 1988 AC || 10 januari 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4344) Buxtehude || 1988 CR1 || 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (4345) Rachmaninoff || 1988 CM2 || 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (4346) Whitney || 1988 DS4 || 23 februari 1988 || A. J. Noymer
|-
| (4347) Reger || 1988 PK2 || 13 augustus 1988 || F. Börngen
|-
| (4348) Poulydamas || 1988 RU || 11 september 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (4349) Tibúrcio || 1989 LX || 5 juni 1989 || W. Landgraf
|-
| (4350) Shibecha || 1989 UG1 || 26 oktober 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (4351) Nobuhisa || 1989 UR1 || 28 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (4352) Kyoto || 1989 UW1 || 29 oktober 1989 || A. Sugie
|-
| (4353) Onizaki || 1989 WK1 || 25 november 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (4354) Euclides || 2142 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4355) Memphis || 3524) P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4356) Marathon || 9522) P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4357) Korinthos || 2069 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4358) Lynn || 1909 TF || 5 oktober 1909 || P. H. Cowell
|-
| (4359) Berlage || 1935 TG || 28 september 1935 || H. van Gent
|-
| (4360) Xuyi || 1964 TG2 || 9 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (4361) Nezhdanova || 1977 TG7 || 9 oktober 1977 || L. I. Chernykh
|-
| (4362) Carlisle || 1978 PR4 || 1 augustus 1978 || Perth Observatory
|-
| (4363) Sergej || 1978 TU7 || 2 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4364) Shkodrov || 1978 VV5 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (4365) Ivanova || 1978 VH8 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (4366) Venikagan || 1979 YV8 || 24 december 1979 || L. V. Zhuravleva
|-
| (4367) Meech || 1981 EE43 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4368) Pillmore || 1981 JC2 || 5 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (4369) Seifert || 1982 OR || 30 juli 1982 || L. Brožek
|-
| (4370) Dickens || 1982 SL || 22 september 1982 || E. Bowell
|-
| (4371) Fyodorov || 1983 GC2 || 10 april 1983 || L. I. Chernykh
|-
| (4372) Quincy || 1984 TB || 3 oktober 1984 || Oak Ridge Observatory
|-
| (4373) Crespo || 1985 PB || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (4374) Tadamori || 1987 BJ || 31 januari 1987 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (4375) Kiyomori || 1987 DQ || 28 februari 1987 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (4376) Shigemori || 1987 FA || 20 maart 1987 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (4377) Koremori || 1987 GD || 4 april 1987 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (4378) Voigt || 1988 JF || 14 mei 1988 || W. Landgraf
|-
| (4379) Snelling || 1988 PT1 || 13 augustus 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (4380) Geyer || 1988 PB2 || 14 augustus 1988 || E. W. Elst
|-
| (4381) Uenohara || 1989 WD1 || 22 november 1989 || N. Kawasato
|-
| (4382) Stravinsky || 1989 WQ3 || 29 november 1989 || F. Börngen
|-
| (4383) Suruga || 1989 XP || 1 december 1989 || Y. Oshima
|-
| (4384) Henrybuhl || 1990 AA || 3 januari 1990 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (4385) Elsässer || 2534 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4386) Lüst || 6829) P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4387) Tanaka || 4829) T-2 || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (4388) Jürgenstock || 1964 VE || 3 november 1964 || Universiteit van Indiana
|-
| (4389) Durbin || 1976 GL3 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (4390) Madreteresa || 1976 GO8 || 5 april 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (4391) Balodis || 1977 QW2 || 21 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (4392) Agita || 1978 RX5 || 13 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (4393) Dawe || 1978 VP8 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (4394) Fritzheide || 1981 EB19 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4395) Danbritt || 1981 EH41 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (4396) Gressmann || 1981 JH || 3 mei 1981 || E. Bowell
|-
| (4397) Jalopez || 1981 JS1 || 9 mei 1981 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (4398) Chiara || 1984 HC2 || 23 april 1984 || W. Ferreri
|-
| (4399) Ashizuri || 1984 UA || 21 oktober 1984 || T. Seki
|-
| (4400) Bagryana || 1985 QH4 || 24 augustus 1985 || Bulgarian National Observatory|}

Planetoïdenlijsten